Gwarancja
 gwarancja (prawo międzynarodowe) – w prawie międzynarodowym uprawnienie określonego państwa (bądź organizacji międzynarodowej) do ochrony określonego stanu rzeczy istniejącego w innym państwie (np. statusu grupy ludności, nienaruszalności granic, neutralności itp.)
 gwarancja (prawo cywilne) – w prawie cywilnym:
 gwarancja przy sprzedaży (przed 25 grudnia 2014 r. gwarancja jakości) – instytucja prawna przewidziana w art. 577–581 KC; fakultatywne zobowiązanie gwaranta (np. producenta) odnośnie do towaru w stosunku do kupującego (w tym także konsumenta), w szczególności do naprawy, wymiany, zwrotu ceny rzeczy bądź zapewnienia innych usług w razie braku właściwości rzeczy określonych w oświadczeniu gwarancyjnym
 gwarancja samoistna 
 gwarancja bankowa

Zobacz też 

 gwarancja ubezpieczeniowa
 niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową
 niezgodność rzeczy z umową
 rękojmia
 gwarancje praworządności